Шевнин — фамилия.

 Шевнин, Николай Иванович (1922—2002) — полный кавалер ордена Славы.
 Шевнин, Нил Иванович (1772—1824) — русский генерал-майор.